GFF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Griffith (Nuovo Galles del Sud) (Australia).